Peal de Becerro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peal de Becerro (ort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Peal de Becerro (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar